Policijska akademija, obrazovna ustanova
Ragbi klub Policijska akademija
 Policijska akademija (franšiza)
Policijska akademija (1984.)
Policijska akademija 2 (Police Academy 2: Their First Assignment, 1985.)
Policijska akademija 3 (Police Academy 3: Back in Training, 1986.)
Policijska akademija 4 (Police Academy 4: Citizens on Patrol, 1987.)
Policijska akademija 5 (Police Academy 5: Assignment Miami Beach, 1988.)
Policijska akademija 6 (Police Academy 6: City Under Siege, 1989.)
Policijska akademija: Misija Moskva (Police Academy: Mission to Moscow, 1994.)
Policijska akademija (televizijska serija) (Police Academy: The Series)
Policijska akademija (animirana serija) (Police Academy: The Animated Series)